Die Abkürzung PGF steht für:

 Flughafen Perpignan in Frankreich (IATA-Code)
 Parlamentarischer Geschäftsführer, einen Manager des Alltagsgeschäftes im Deutschen Bundestag
 Portable Graphics Format, eine Befehlssammlung zum Erstellen von Grafiken in TeX/LaTeX
 Product Generation Facility, eine Computereinheit zur Verarbeitung meteorologischer Satellitendaten
 Progressive Graphics File, ein Grafikformat für komprimierte Rastergrafiken

Abkürzung